Colognola ai Colli – comune della provincia di Verona.
 Colognola, quartiere di Bergamo.
Colognola – contrada di Casazza in provincia di Bergamo.
 Molini di Colognola – contrada di Casazza in provincia di Bergamo.
 Colognola – contrada di Viadanica in provincia di Bergamo.
 Colognola – frazione di Fivizzano in provincia di Massa.
 Colognola – frazione di Piazza al Serchio in provincia di Lucca.
 Montecolognola – frazione di Magione in provincia di Perugia.